Hanseatic steht für:
 Hanseatic Bank, Kreditinstitut
 Hanseatic, eine Handelsmarke des Otto Versand zum Vertrieb von Elektrogroß- und -kleingeräten 

Schiffe:
 Hanseatic (Schiff, 1930) (auch Schöne Hamburgerin) von 1958 bis 1966
 Hanseatic (Schiff, 1964) (zuvor Shalom) von 1967 bis 1973
 Hanseatic (Schiff, 1971), ehemaliges Berliner Fahrgastschiff, welches seit 2008 als Nikolaus Cusanus auf der Mosel betrieben wird
 Hanseatic von 1973 bis 1974, siehe Maxim Gorkiy
 Hanseatic von 1993 bis 2018, siehe RCGS Resolute
 Hanseatic Explorer,  Ausbildungsschiff, ab 2006, siehe Hanse Explorer
 Hanseatic inspiration, Kreuzfahrtschiff, ab 2019
 Hanseatic nature, Kreuzfahrtschiff, ab 2019